Франц — поширене німецьке ім'я.

Деякі відомі носії
 Франц Бекенбауер
 Франц Йозеф Гайдн
 Франц Кафка
 Франц Легар
 Франц Мюнтеферінґ
 Франц Петер Шуберт

 Франц Йосип Степанович (* 1956) — український диригент, заслужений діяч мистецтв України.
Чоловічі імена